Wiem co jest 5 – piąty album solowy rapera Michała Buczka alias Zbuku, wydany 22 maja 2020 przez Step Records. Płyta zadebiutowała na 2. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2020
Albumy hip-hopowe
Albumy Step Records
Albumy Z.B.U.K.U